Dungeon Defenders («») — многопользовательская компьютерная игра, разработанная американской компанией Trendy Entartainment, сочетающая в себе жанры Tower Defense и Action/RPG. Действие игры происходит в фэнтези-мире, где игроку предстоит на выбор сыграть за одного из персонажей, защищающих подземелье и не только от множественных орд монстров.

Dungeon Defenders была анонсирована 25 августа 2010 года и была выпущена на Xbox Live Arcade, PlayStation Network и PC. Планируется поддержка контроллера Move в версии для PlayStation Network. Директор Epic Games, Марк Рейн, говорил о поддержке кросс-платформенной игры между PlayStation 3 и PlayStation Vita, но в июне 2012 года выход игры на Playstation Vita был отменён.

Игровой процесс 
В игре изначально было доступно 4 класса персонажей: сквайр, монах, охотница и подмастерье. В версии игры для персонального компьютера с 23 ноября 2011 года стали доступны классы, которые являются противоположным полом для каждого из оригинальных персонажей. Позже, в DLC и PC New Heroes, было добавлено четыре новых класса с абсолютно другими умениями. Дополнительные классы персонажей являются эксклюзивом для ПК и их выход не планируется для консолей. Каждый класс обладает уникальными сооружениями, умениями и своим типом оружия, с помощью которых он должен остановить продвижение монстров. В мультиплеере кооперирование персонажей разных классов позволяет создать уникальную оборону (тем не менее, игрок может выбрать любого из своих персонажей в паузах между волнами, что позволяет создавать комбинированную оборону даже играя в одиночку).

Основные классы 
Все основные классы имеют мужские (у Охотницы — женская) версии персонажа в DLC. Мужские персонажи имеют больший запас здоровья и незначительно увеличенный урон, в то время как женские имеют большую скорость передвижения. Разные версии персонажей отличаются только способностями, башни остаются идентичны.

Сквайр хорош в ближнем бою, его умения — круговой удар мечом, задевающий всех вокруг и режим берсерка, в котором он быстрее двигается, атакует, наносит больший урон и получает меньше повреждений. Женским вариантов Оруженосца является Графиня, которая легко пробивается через группы врагов с помощью рывка и повышает боевой дух союзников (своеобразный массовый берсерк). Оба персонажа обладают самым большим запасом здоровья, среди всех, и кроме этого, могут блокировать удары врагов, снижая или полностью избегая получения урона. Их башни причиняют большой физический урон, отбрасывают и пробивают врагов насквозь, а прочные баррикады эффективно останавливают и уничтожают монстров.

Подмастерье использует магические посохи и сосредоточен на дальнем бою, его умения — существенное ускорение всех действий, требующих времени на выполнение (постройка, ремонт, улучшение, применение манабомбы), и «Манабомба», применяющаяся в течение 2 секунд, наносящая всем в большом радиусе действия большой урон, уничтожая мелких врагов и повреждая крупных (обратная сторона навыка - он дорого стоит и долго заряжается). Его женским вариантом является Адепт, обладающий умением мгновенного улучшения башен (мгновенное улучшение дороже) и «Очищающей бомбой», которая наносит огромный урон магам и их призванным скелетам, но при этом пониженный урон всем остальным). Их башни наносят урон с помощью различных стихий по множеству целей сразу, а барьеры лишают врага сопротивлений к стихиям.

Монах одинаково хорошо владеет ближним и дальним боем, его умение — ремонт всех башен вокруг, либо усиление и лечение персонажей. Женским аналогом является Посвящённая, способности которой ослабляют врагов и усиливают оборону. У этих персонажей вместо башен — ауры, замедляющие, ослабляющие, наносящие врагам урон, либо лечебные — для помощи союзникам.

Охотница использует оружие дальнего боя (от арбалетов и пулемётов до плазменных пушек и ракетниц), может стать невидимой на время и проводить усиленные выстрелы, пробивающие врагов насквозь. Рейнджер, являющийся мужским аналогом Охотницы, может не только стать невидимым сам, но и спрятать ближайших союзников и башни (ценой повышенного расхода маны на навык), а его усиленные выстрелы не только пробивают врагов, но и разделяются на три снаряда. Оба ставят ловушки, работающие аналогично аурам Монаха.

Классы из DLC и PC 
Варвар носит с собой 2 меча в обеих руках. Он не может строить, вместо башен у варвара боевые стойки. Например, при включении боевой стойки Siphon Stance, варвар восполняет здоровье с каждым ударом по врагу, жертвуя сопротивлением к урону, а стойка Turtle Stance делает его медленнее и слабее, но серьёзно снижает получаемый урон.

Серия ЭФ носит 2 оружия, переключаясь с одного на другое. Использует оружие охотницы и посохи мага. Ставит лучевые постройки, которые могут наносить проходящим через них врагам урон, усиливать другие башни или работать барьером. Чем длиннее луч, тем больше Defense Units он стоит. У робота также есть способность сделать копию себя, что отвлечёт врага и нанесёт ему урон при подрыве копии, а второе умение — усиленный "Протонный выстрел", аналог похожего умения Охотницы.

Призыватель может взять 2 питомца, но сам герой не может взять в руки оружие и атаковать, зато может уходить в неуязвимый и невидимый режим без затрат маны. Вместо башен вызывает миньонов: Archer Minion, Spider Minion, Orc Minion, Mage Minion, Warrior Minion, Ogre Minion. Присутствует стратегический режим «Overlord Mode» с помощью которого можно удобнее управлять миньонами, призывать новых, чинить или повышать уровень, при этом сам Призыватель неуязвим. Может летать 15~ секунд, есть способность лечения всего вокруг (в режиме Overlord способность можно использовать на любую точку карты). У класса свой лимит Minion Units (MU), количество которых зависит от DU, но не расходует их, что позволяет дополнительно усилить оборону.

Шут может, как и серия  ЭФ, взять 2 оружия и переключать их, но, в отличие от остальных персонажей, она может взять абсолютно любое оружие, будь то меч, пушка, посох или копьё. Её постройки это «Подарки» на 2,3,4 DU. Чтобы подарок открылся, враг должен его уничтожить, и из него случайно появляется башня, мана, предмет или противник. Постройки, выпадающие из подарков могут быть только от оригинальных персонажей. Её умения —  «Передвижение башен» и «Колесо фортуны». Первое умение позволяет двигать постройки и менять их направление, а вторым можно получить некий случайный эффект — это может быть замедление времени, лечение, урон врагов или союзников, усиление всех башен или всех врагов и иное.

Dungeon Defenders: первая и вторая волны 

Первая волна является устаревшей мобильной версией Dungeon Defenders и сделана на движке Unreal Engine 3 для iOS и Android. Есть возможность играть по сети между этими двумя операционными системами через GameSpy.

Вторая волна является текущей мобильной версией Dungeon Defenders, бесплатной на Android Market и платной на App Store. Обладает обновлёнными меню и управлением.

Сиквел 

18 марта 2013 года был анонсирован сиквел Dungeon Defenders 2, в котором игровой процесс останется из предыдущей части, добавлены новые виды защитных укреплений, а количество персонажей увеличится до 24. Игра будет распространяться в виде free-to-play версии с микротранзакциями для открытия некоторых персонажей, которых также возможно будет открыть просто по ходу игры. В дополнение к обычным режимам игры появится новый, режим игры типа MOBA.

Саундтрек

Отзывы и критика 

Dungeon Defenders была оценена критиками весьма положительно. На англоязычном сайте-агрегаторе Metacritic версии для PC, Xbox 360 и PlayStation 3 оценили в 81/100, 77/100 и 80/100 баллов, соответственно. На веб-сайте Absolute Games игру сравнили с , она была раскритикована за элементы RPG, но оценена за Tower Defense составляющую и имеет рейтинг в 82 %.

Продажи 
За первые две недели было продано . По состоянию на 22 декабря 2011 года в мире было продано  игры, преимущественно через Steam.

Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет .

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт игры

Компьютерные игры 2010 года
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры для Windows
Игры для Linux
Игры для macOS
Игры для iOS
Игры для Android
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Network
Steam-игры
Инди-игры
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры с сел-шейдерной анимацией
Игры на движке Unreal Engine
Tower Defense
Action/RPG
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Многопользовательские и однопользовательские игры
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Игры с возможностью изменения внешнего вида персонажа